José Figueroa Alcorta (1860-1931), un avocat et homme politique argentin ;
 Rodolfo Alcorta (1876-1967), un peintre argentin.

 Avenida Figueroa Alcorta, une avenue de Buenos Aires ;
 Alcorta, une ville d'Argentine, dans la province de Santa Fe.